Kumane – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Istočni Stari Grad
 Kumane – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Veliko Gradište
 Kumane – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu środkowobanackim, w gminie Novi Bečej